37 Чемпионат России по заочной игре в русские шашки среди мужчин (шифр турнира: РФ-37) в высшей лиге проходил 21.04.2003 - 25.10.2004 в России. Средний рейтинг турнира – 2493.  Норма мастера спорта  России - 14,5 очков из 26. Норма гроссмейстеркого балла - 1-3 место. Главный судья - Виноградов Б.Л. (арбитр   ФМЖД).  Судья-секретарь - Кочедыков В.В.

Чемпионаты России по русским шашкам
2004 год в шашках
2003 год в шашках